Il doppio maschile degli Internazionali BNL d'Italia 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov erano i detentori del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Wayne Black e Kevin Ullyett.

Martin Damm e Cyril Suk hanno battuto in finale 7–5, 7–5 Black e Ullyett.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (finale) 
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno) 
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (semifinale) 
 Petr Pála /  Pavel Vízner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali BNL d'Italia 2002
ATP Tour 2002